Penamaior puede referirse a:
 Penamaior, parroquia del municipio de Becerreá, provincia de Lugo, Galicia, España.
 Penamaior, freguesia portuguesa del municipio de Paços de Ferreira.